Ivins (Utah), plaats in de Verenigde Staten
 Bruce Ivins (1946-2008), Amerikaans microbioloog